Chevrolet 1K steht für:
 Chevrolet Biscayne (1972), siehe Chevrolet Biscayne #Biscayne Serien 153, 154 und 1K (1971–1972)
 Chevrolet Bel Air (1973–1975), siehe Chevrolet Bel Air #Bel Air Serien 155, 156, 1K und 1L (1971–1975)